A Supercopa Andorrana é uma competição de futebol disputada entre os campeões da Copa Constitució e da Liga Andorrana.

É disputado apenas um jogo, no estádio Comunal de Aixovall.

Vencedores

Títulos por clube

Performance by club

Leia também 
 Lliga Nacional de Futbol
 Futebol em Andorra

Referências

Ligações externss 
 Federació Andorrana de Futbol - Copa Constitució 2012
 RSSSF - Resultados de todas las ediciones
 UEFA - noticias de la FAD

Competições de futebol da Andorra